Кари́на Бори́совна Азнавуря́н (род. 20 сентября 1974, Баку, Азербайджанская ССР) — российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка (2000, 2004), чемпионка мира (2003), чемпионка Европы (2004) и чемпионка России (2005) по фехтованию на шпагах. Заслуженный мастер спорта России (1996). Выступала за Московское городское физкультурно-спортивное объединение Москомспорта (МГФСО).

Биография 
Карина Азнавурян родилась 20 сентября 1974 года в Баку в армяно-азербайджанской семье. Начала заниматься фехтованием в Баку под руководством Ольги Матлиной. В 1990 году после армянских погромов в Баку вместе с семьёй была вынуждена переехать в Москву.После переезда в Москву взяла мамину фамилию. Сменив вид оружия с рапиры на шпагу, стала тренироваться под руководством Александра Кислюнина.

Получила образование в училище олимпийского резерва № 3, затем окончила Российскую Государственную Академию Физической Культуры.
 
В 1996 году в составе сборной России стала бронзовым призёром Олимпиады в Атланте. В 1997 году выиграла серебряные медали 19-й Универсиады как в командном так и в личном первенстве. В дальнейшем в составе сборной России побеждала на Олимпийских играх в Сиднее (2000) и Афинах (2004), на чемпионате мира (2003) и Европы (2004). Не приняла участие в Олимпийских играх в Пекине, так как из-за травмы позвоночника не смогла набрать необходимые рейтинговые очки для отбора в личный олимпийский турнир, а командные соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин не вошли в программу этой Олимпиады.

После завершения своей спортивной карьеры в 2008 году возглавила детско-юношескую спортивную школу Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 3, а в августе 2012 года была назначена директором этого училища.

Награды и звания 
 Орден Почёта (24 августа 2005 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 года
 Орден Дружбы (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года
 Заслуженный мастер спорта России (1996)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации фехтования России
 

Фехтовальщики России
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы России по фехтованию
Чемпионы Европы по фехтованию
Чемпионы мира по фехтованию
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Выпускники Московского городского педагогического университета